Олекса́ндр фон Ке́ттлер (; —) — курляндський принц, офіцер армії Бранденбург-Пруссії. Представник німецької шляхетської династії Кеттлерів. Народився в Мітаві, Семигалія. Син Якова Кеттлера, герцога Курляндії і Семигалії, та його дружини Луїзи-Шарлотти Бранденбурзької. Брат Фрідріха-Казимира і Фердинанда, герцогів Курляндії і Семигалії. Імперський князь Священної Римської імперії. Служив полковником у війську Бранденбург-Пруссії. 1683 року призначений командувачем Курляндського піхотного батальйону, що був згодом реогранізований у піхотний полк. Брав участь у Великій турецькій війні. У боях втратив руку, за що отримав прізвисько «Однорукий». Тяжко поранений 26 квітня 1686 року під час облоги Буди. Помер на шляху до Відня, у містечку Шопрон, Угорщина.

Сім'я

Родовід

Примітки

Джерела 
 Zedlitz-Neukirch, Leopold von. Alexander Prinz v. Kurland  // Pantheon des Preussischen Heeres. — Berlin: Stuhr, 1835. — S.352.

Посилання 

 Alexander Kettler // Descendants of Charlemagne.
 Kettler family  // Genealogy.eu.

Кеттлери
Полковники Пруссії
Князі Священної Римської імперії
Люди з ампутованими кінцівками
Балтійські німці